Millaroso y Santurjo (oficialmente y ) es un lugar y una parroquia del concello de El Barco de Valdeorras, en la comarca de Valdeorras, provincia de Orense, Galicia, España.

Lugares 
 Candís
 As Carreiras
 Millarouso
 Santurxo

Referencias 

Parroquias de El Barco de Valdeorras